Oelemann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Oelemann (1886–1960), deutscher Arzt und Präsident der Bundesärztekammer (1947–1949)
 Christian Oelemann (* 1958), deutscher Schriftsteller